My Pal – cortometraggio del 1899 prodotto dalla Warwick Trading Company
My Pal – cortometraggio del 1923 diretto da Albert Herman
My Pal – film western del 1925 diretto da Ward Hayes
My Pal – cortometraggio del 1947 diretto da Lew Landers